Eickendorf (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Eickendorf (bij Schönebeck), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt